Der Volkswagen Challenger 2001 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Februar 2001 in Wolfsburg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 55 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 58 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Wolfsburg